Bonn ist der Name folgender Orte bzw. Ortschaften:

 Bonn, Bundesstadt und ehemalige Hauptstadt (1949–1990) und Regierungssitz bis 1999 der Bundesrepublik Deutschland
 Bonn (Stadtbezirk), größter Stadtbezirk der Bundesstadt Bonn
 Bonn (Fribourg), Dorf in der Schweizer Gemeinde Düdingen, siehe Bad Bonn
 Bonn (Louisiana), eine Siedlung in den USA
 Bonn (Ohio), Siedlung in den USA
 Bonn (Victoria), Stadt in Australien

Bonn ist der Name bzw. der Familienname folgender Personen:
 Aletta Bonn, Biologin und Professorin an der Friedrich-Schiller-Universität Jena
 Andreas Bonn (1738–1817), niederländischer Arzt, Anatom und Chirurg
 Anne van Bonn (* 1985), deutsche Fußballspielerin
 Aron Bonn (um 1600), deutsch-jüdischer Geschäftsmann
 Björn Bonn (* 1978), deutscher Schauspieler
 Daniel Bonn (* 1967), niederländischer Physiker
 Ferdinand Bonn (1861–1933), deutscher Schauspieler, Bühnenautor und Theaterleiter
 Franz Bonn (1830–1894), deutscher Schriftsteller
 Gisela Bonn (1909–1996), deutsche Journalistin, Schriftstellerin und Filmregisseurin
 Günther Bonn (* 1954), österreichischer Chemiker
 Hanuš Bonn (1913–1941), tschechischer Dichter, Literaturkritiker und Übersetzer
 Heinz Bonn (1947–1991), deutscher Fußballspieler 
 Henriette Schmidt-Bonn (1873–1946), deutsche Künstlerin
 James Bonn, US-amerikanischer Pornodarsteller
 Johann Daniel Bonn (1818–1881), deutscher Handelsmann und Abgeordneter 
 Johann Jacob Bonn (1773–1844), deutscher Handelsmann und Abgeordneter 
 Joseph von Bonn (1836–1911), österreichischer Feldmarschall-Leutnant
 Karl-Heinrich Bonn (1927–2003), deutscher Autor
 Levi von Bonn (~1570–~1621), Hoffaktor am Hof von Kurköln
 Mischa Bonn, niederländischer Physiker
 Moritz Julius Bonn (1873–1965), Staatswissenschaftler deutsch-jüdischer Herkunft
 Otto Heinrich von Bonn (1703–1785), kurhannöverscher Landbaumeister
 Peter Bonn (1805–1865), deutscher Handelsmann und Abgeordneter 
 Skeeter Bonn (1923–1994), US-amerikanischer Country-Musiker
 Tobias Bonn (* 1964), deutscher Sänger und Schauspieler
 Wilhelm Bonn (1843–1910), deutscher Bankier und Mäzen
sowie der Künstlername von
 Bonn (Sänger) (* 1990), schwedischer Musikproduzent und Songwriter

Bonn ist der Name folgender Schiffe:
 Bonn (1964), Hecktrawler
 Bonn (A 1413), Einsatzgruppenversorger der Deutschen Marine

Außerdem:
 Bonn – Alte Freunde, neue Feinde, deutsche Fernsehserie (2023)

Siehe auch:

 Villa Bonn
 Bon
 Bonne (Begriffsklärung)